Боги речного мира — экранизации серии книг «Мир Реки»:
 Боги речного мира () — научно-фантастический полнометражный пилотный эпизод из сериала, режиссёра Кари Скогланд, 2003 год.
 Боги речного мира () — двухсерийный телефильм, режиссёр Стюарт Гиллард, 2010 год.